Nienke Brom-Römer (Amsterdam, 8 oktober 1975) is een Nederlandse actrice.

Levensloop 
Brom-Römer is de kleindochter van Piet Römer, dochter van Peter Römer en zus van Thijs Römer. Nienke Römer trad op 20 augustus 2005 te Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek) in het huwelijk met acteur Frederik Brom. Samen hebben ze twee dochters.

Filmografie

Films
 2011: Claustrofobia (film) - Lisa Veenstra
 2004: Drijfzand (televisiefilm) - Marianne
 2003: Schemer - Sara Draaier
 2001: Baby Blue - Marjan de Wilde
 1999: Novellen: De dag, de nacht en het duister - Kim

Toneel
 In 2005 op tournee met Het Nationale Theater (NT) in het stuk Trouw van Joanna Murray-Smith (1962) in de rol van Claudia. Hiermee won zij de Guido de Moor-prijs.
 In 2006 en 2007 speelt ze samen haar grootvader Piet Römer in het stuk Vaders van Haye van der Heyden in de rol van Anoek.
 In 2009 en 2010 speelt ze in het toneelstuk Heren van de thee van Ger Thijs.
 In 2011 speelt ze in het toneelstuk Het gouden Ei.

Televisieseries
 2014: De Deal - Roos Omega
 2013: Verliefd op Ibiza - Sandra (gastrol)
 2012: Flikken Maastricht - Babette Bekkers
 2011: Verborgen Gebreken - Liesbeth de Haan (gastrol)
 2010: Expeditie Robinson - zichzelf
 2009: Suzanne en de mannen - Suzanne (2009)
 2007: Julia's Tango - Dorien
 2006: Koppels - Suzanne Bruner
 2005: Grijpstra & De Gier - Patricia van Heesch (gastrol)
 2003: Baantjer - Lilian de Zwart (gastrol)
 2002: De Enclave - Sanne Hadzic
 2001: Rozengeur & Wodka Lime - Robin Theysse (2003-2005)
 2001: All Stars - Tineke Robertson (gastrol)
 1996: Ik ben je moeder niet - Sabine (gastrol)
 1996: Goudkust - Natasja Laroux
 1993: Oppassen!!!'' - Janet (1993-1994)

Stamboom van de artiestenfamilie Römer

Externe link
 
 Informatie Theaterencyclopedie

Nederlands acteur
Nederlands filmacteur
Nederlands televisieacteur